LVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Livermore (California), Stati Uniti d'America
 lvk – codice ISO 639-3 della lingua lavukaleve